

Arte 
 Atena Lemnia – statua di Fidia
 Atena Parthenos – statua di Fidia

Fumetti 
 Lady Isabel – reincarnazione della dea Atena nel manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Atena – il personaggio fumetti della Marvel Comics

Geografia 
 Atena Lucana – comune della provincia di Salerno (Italia)
 Ghiacciaio Atena – ghiacciaio sulla costa di Bowman (Antartide)

Letteratura 
 Atena nera – libro di Martin Bernal

Mitologia 
 Atena – dea della mitologia greca

Onomastica 
 Atena – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate
 Athena